
Termin -{TRA}- ima više značenja.

 Genetički kod za stop kodon
 Treozna nukleinska kiselina, nukleinska kiselina
 Tarama aerodrom, IATA kod aerodroma u Japanu